Hierba pajonera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Descurainia bourgaeana; o
 el nombre común de la planta Descurainia gilva.